Qişlaq – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian
 Qışlaq – centro abitato del distretto di Aşağı, in Azerbaigian
 Qışlaq – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Qışlaq – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Qışlaq – centro abitato del distretto di Vıjaker, in Azerbaigian
 Qışlaq – centro abitato del distretto di Zərigümaco, in Azerbaigian